Borki (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Borki (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Borki (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia